est la formule brute de plusieurs isomères.

 
 napht-1-ol ou α-naphtol, numéro CAS 
 napht-2-ol ou β-naphtol, numéro CAS 
 benzoxépine, numéro CAS , mélange des isomères
 1-benzoxépine, numéro CAS 
 2-benzoxépine, numéro CAS 
 3-benzoxépine, numéro CAS